Visual Basic for Applications
 Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer
 Vereniging Bedrijfskring Almere
 VBA (beroepsvereniging), voorheen Vereniging voor BeleggingsAnalisten
 Vereniging van Beroepskeuzeadviseurs (Nederland)
 VisualBoyAdvance